Citronella är ett släkte av järneksväxter. Citronella ingår i familjen Cardiopteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Järneksordningen
Citronella